Kröbitz ist der Name folgender Orte:

 Großkröbitz, Ortsteil von Milda im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Kleinkröbitz, Ortsteil von Milda im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Krobitz